Дрисдейл, Дра́йздейл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Драйсдейл, Джейми (род. 2002) — канадский хоккеист.
 Драйсдейл, Махе (род. 1978) — новозеландский гребец.
 Дрисдейл, Дон (1936—1993) — американский профессиональный бейсболист.
 Дрисдейл, Клифф — южноафриканский, а впоследствии американский теннисист, спортивный администратор и журналист.

Примечания